Велико-Средиште () — село в Сербии, в общине Вршац, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1340 жителей (по переписи населения 1991 года — 1584 жителя).

Демография 
В селе Велико-Средиште, по переписи 2002 года проживали 1099 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 41,8 лет (39,6 года у мужчин и 44,0 года у женщин). В селе есть 492 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,72.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

фото

Примечания

Ссылки 
 
 
 Большой дворец Лазаревича
 Малый дворец Лазаревича

Населённые пункты Воеводины